Die 28. Squash-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 1. bis 6. September 2006 statt. Austragungsort war bereits zum dritten Mal die ägyptische Hauptstadt Kairo. Das Turnier war Teil der PSA World Tour 2006/07 und mit 152.500 US-Dollar dotiert.

Topgesetzt war in diesem Jahr Amr Shabana, der vor heimischem Publikum seinen Titel verteidigen musste. Shabana führte neben der Weltrangliste zudem die Super Series Tour an. 2006 spielte er lediglich vier Turniere, von denen er aber drei gewann (das Canadian Classic im Januar, das Tournament of Champions im Februar/März und das PSA Masters im April auf den Bermudas). Die beiden letztgenannten Turniere sowie die Windy City Open, deren Halbfinale Shabana erreichte, gehörten 2006 zur PSA Super Series.

Das Hauptfeld hatte insgesamt 32 Plätze. Dabei waren die Top 23 der Weltrangliste automatisch gesetzt. Der Veranstalter hatte zudem für den 24. Platz eine Wildcard zur Verfügung, die an den Ägypter Omar Mosaad ging: Bei der U19-Weltmeisterschaft im selben Jahr hatte er den zweiten Platz hinter seinem Landsmann Ramy Ashour belegt, der sich direkt für das Hauptfeld qualifizieren konnte. Die restlichen acht Plätze wurden in einer Qualifikation in zwei Runden ausgespielt. Insgesamt ermittelten 32 Spieler acht Qualifikantenplätze.

Spielstätte und Zeitplan 
Nachdem die Vorrunde, bis auf wenige Ausnahmen, in herkömmlichen Squashanlagen im Herzen Kairos gespielt wurden, wurde der Austragungsort ab dem Viertelfinale auf das Gizeh-Plateau verlegt. Der Glascourt befand sich dort unter freiem Himmel, direkt in Blickrichtung der Pyramiden von Gizeh. Rund um den Court waren Zuschauertribünen aufgebaut, die bis zu 5000 Zuschauern Platz boten. Die Qualifikation wurde an zwei Tagen (30. und 31. August) komplett im Cairo Stadium gespielt. Die erste Runde und das Achtelfinale wurden ebenfalls innerhalb von zwei Tagen abgewickelt (1. und 2. September, wobei an beiden Tagen jeweils drei Spiele an den Pyramiden stattfanden). Ab dem Viertelfinale (3. und 4. September) wurden dann alle Spiele auf dem Plateau im Glascourt ausgetragen. Die Halbfinals fanden am 5. September statt, am 6. September das Finale.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2006
Squashturnier in Kairo